Гб может означать:

 единицы измерения количества информации:
 Гигабайт (с заглавной буквой «Б»)
 Гигабит (со строчной буквой «б»)
 Гильберт — единица измерения магнитодвижущей силы
 Гигабаза () — миллиард пар нуклеотидов, единица измерения количества генетической информации

См. также